Secu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Secu (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj

 Secu (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Secu (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Secu (Neamț), Dorf im Kreis Neamț

Secu ist der Name folgender Personen:
 Serghei Secu (* 1972), moldawischer Fußballspieler

SECU steht für:
 Flughafen Cuenca in Ecuador (ICAO-Code)

SECU